Visage – gruppo musicale synthpop/new wave britannico
 Visage – album dei Visage del 1980
 Visage – film del 2009 scritto e diretto da Tsai Ming-liang
 Visage –  dipinto a olio su tela realizzato nel 1970 dal pittore spagnolo Pablo Picasso